Висла — название футбольного клуба из Польши.
 «Висла» — название футбольного клуба из города Краков.
 «Висла» — название футбольного клуба из города Плоцк.
 «Висла» — название футбольного клуба из города Пулавы.
 «Висла» — название футбольного клуба из города Сандомир.
 «Висла» — название футбольного клуба из города Тчев.